Itisoq bezeichnet:
 Itisoq (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Itisoq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Itisoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland